Il singolare del torneo di tennis Istanbul Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Peya che ha battuto in finale Roko Karanušić 63-7, 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Marcos Daniel (quarti di finale)
 Wang Yeu-tzuoo (quarti di finale)
 Kristian Pless (semifinali)
 Ilija Bozoljac (primo turno)

 Roko Karanušić (finale)
 Frederico Gil (secondo turno)
 Benedikt Dorsch (primo turno)
 Alexander Peya (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 2006